Сокращение ЦСП может означать:
 Цифровой сигнальный процессор
 Цементно-стружечная плита
 Цифровая система передачи
 
 Центр спортивной подготовки